Ли́нчберг () — название нескольких населённых пунктов в США.

Топоним 
 Линчберг — независимый город в Виргинии.
  — статистически обособленная местность в Миссисипи.
  — деревня в Огайо.
  — город в Теннесси.
  — городок в Южной Каролине.

См. также 
 Линч